Кубок Екстракляси 2008—2009 — 9-й розіграш Кубка Екстракляси. У змаганні брали участь 16 команд. Титул вперше здобув Шльонськ (Вроцлав).

Календар

Груповий раунд

Група А 

|valign="top"|

Група B 

|valign="top"|

Група C 

|valign="top"|

Група D 

|valign="top"|

Чвертьфінали 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|20 лютого/27 березня 2009

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|24 лютого/31 березня 2009

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|25 лютого/30 березня 2009

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 лютого/31 березня 2009

|}

Півфінали 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|21/28 квітня 2009

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|22/29 квітня 2009

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Екстракляси на rsssf 
 Кубок Екстракляси на soccerway 

2008–2009
2008 у футболі
2009 у футболі